

Села:
 Жари — Житомирська область, Звягельський район
 Жари — Сумська область, Путивльський район

Жари () — село, Мінська область, Вілейський район

Населені пункти та їхні частини
 Жари — місто в Жарському повіті Любуського воєводства
 Жари — гміна в Жарському повіті Любуського воєводства
 Жари — село в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Жари — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Жари — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Жари — частина села Русець у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Жари — частина села Яськовиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Жари — частина села Седлиська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Жари — частина села Моґіляни в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки